«Право на рок» — название книги, вышедшей в 1997 году. Автор — Алексей Рыбин (гитарист первого состава группы «Кино»). Книга рассказывает о жизни и смерти легенды советского рока — Михаила Васильевича (Майка) Науменко, с которым Рыбин состоял в дружеских отношениях. Название книги идентично названию одной из песен группы «Зоопарк», лидером которой являлся Науменко.

 «Право на рок» — название одной из песен рок-группы «Зоопарк».

Примечания